Nones ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Nones (* 1941), italienischer Skilangläufer
 Walter Nones (1971–2010), italienischer Extrembergsteiger und Bergführer

Nones ist auch die Bezeichnung des im Trentiner Nonstal gesprochenen italienischen oder ladinischen Dialekts, siehe Nonstal#Sprache